Lithasia är ett släkte av snäckor. Lithasia ingår i familjen Pleuroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lithasia